Diversos llocs de l'Índia, Bangladesh, Pakistan i Nepal:
 Rampur, important principat al Rohilkhand
 Rampur (zamindari), estat del tipus zamindari al districte de Sambalpur
 Rampur (pargana), pargana de l'Oudh amb dos zamindaris
 Rampur Boalia, moderna Rajshahi a Bangladesh
 Rampur (Himachal Pradesh), al districte de Simla
 Rampur (Jharkhand), al districte de Ranchi
 Rampur Naikin, al districte de Sidhi, Madhya Pradesh
 Rampur Baghelan, al districte de Satna, Maharashtra
 Rampur (Rampur), capital del districte de Rampur, Uttar Pradesh, i de l'antic principat de Rampur.
 Rampur (Agra), al districte d'Agra, Uttar Pradesh
 Rampur (Saharanpur) o Rampur Maniharan, al districte de Saharanpur, Uttar Pradesh
 Rampur (Deoria) o Rampur Karkhana, al districte de Deoria, Uttar Pradesh
 Rampur Bhawanipur, al districte de Barabanki, Uttar Pradesh
 Rampur Prasanna, al districte de Barabanki, Uttar Pradesh
 Rampur Raja, al districte d'Etah, Uttar Pradesh
 Rampur (Pakistan), al districte de Lahore, Pakistan
 Rampur (Nepal), al Nepal

Vegeu també:
 Ramapuram (Tamil Nadu), al districte de Kanyakumari
 Ramapuram (Alappuzha), al districte d'Alappuzha a Kerala
 Ramapuram (Kottayam), al districte de Kottayam a Kerala
 Ramapuram (Malappuram), al districte de Malappuram a Kerala
 Ramapuram (Nellore), al districte de Nellore a Andhra Pradesh
 Rampoor (Medak), al districte de Medak a Andhra Pradesh